Op de US Open 2001 speelden de mannen  in het dubbelspel van 26 augustus tot en met 8 september. De als veertiende geplaatste Zimbabwanen Wayne Black en Kevin Ullyett wonnen het toernooi door in de finale de als tweede geplaatste Amerikanen Donald Johnson en Jared Palmer met 7-6(9), 2-6, 6-3 te verslaan.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website US Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2001